A A-League 2011-12 foi a sétima edição da principal divisão de futebol da Austrália, teve início em agosto de 2011 e término em março de 2012.

Com a participação de dez equipes. O Brisbane Roar sagrou-se bicampeão.

Classificação final 

Atualizada el 26 de março de 2012.

 Classificado a Liga dos Campeões da AFC e na fase final.
 Classificados a Primeira rodada da fase final.

Artilheiros

Ligações externas 
Página oficial 

A-League
2011 no futebol
2012 no futebol
2011 na Austrália
2012 na Austrália